Håkan Wickberg, švedski hokejist, * 3. februar 1943, Švedska, † 9. december 2009, Švedska.

Wickberg je vso svojo karieri igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, za katerega je v osemnajstih sezonah odigral 355 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 255 golov in 262 podaj, 517 točk oziroma 1,46 točke na tekmo. Po doseženih točkah je četrti na večni klubski lestvici, toda po točkah na tekmo je najuspešnejši v klubski zgodovini. Osvojil je tudi kar sedem naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71 in 1971/72, v sezoni 1970/71 je bil izbran tudi za švedskega hokejista leta.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat z reprezentanco osvojil četrto mesto, in šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in štirih bronastih medalj.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 21
| 6
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 20
| 22
| 5
| 27
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 17
| 21
| 38
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 21
| 27
| 48
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 20
| 22
| 42
|
| 0
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 14
| 21
| 35
|
| 0
|
| 6
| 5
| 7
| 12
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 19
| 24
| 43
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 17
| 11
| 8
| 19
|
| 2
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 19
| 23
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 20
| 24
| 44
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 23
| 25
| 48
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 9
| 17
| 26
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 21
| 20
| 41
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" | 268
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | 526
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Trenerji Brynäs IF
Trenerji Örebro IK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih